Le terme cosse peut revêtir différentes significations :
 il peut désigner une partie de la fleur de graminées : voir glume.
 il peut aussi désigner l'enveloppe de certaines graines, en particulier les légumineuses, ou le fruit lui-même : voir gousse.
 il peut aussi désigner un droit féodal : voir cosse (droit féodal).
 il peut également désigner une pièce de connexion électrique.
 avec une étymologie différente, cosse signifie familièrement paresse.
C'est le patronyme de :
 Jean Cosse (1931), architecte belge
 Carolina Cosse (1962), ingénieure et femme politique uruguayenne
 Emmanuelle Cosse (1974), femme politique française

Notes et références 

Homonymie de patronyme